Herodiada (ur. ok. 15 p.n.e., zm. po 39) – wnuczka Heroda Wielkiego.
 Herodiada – poemat Stéphane'a Mallarmégo z 1896
 Herodiada – opera Jules'a Masseneta z 1881